Śledztwo – w prawie, postępowanie przygotowawcze

Czasopisma
 Śledztwo (magazyn kryminalny) – czasopismo

Filmy
 Śledztwo – film z 1931 roku w reżyserii Roberta Siodmaka
 Śledztwo – film z 1955 roku w reżyserii Iosifa Chejfica
 Śledztwo – film z 1973 roku w reżyserii Marka Piestraka
 Śledztwo – film z 2006 roku w reżyserii Igliki Trifonowej

Literatura
 Śledztwo – powieść Stanisława Lema